Desmanthus kan syfta på:

 Desmanthus (djur) – ett släkte av svampdjur
 Desmanthus (växter) – ett släkte av växter